199 rok naszej ery
 199 rok przed naszą erą
 199 liczba liczba pierwsza
 galaktyka NGC 199
 planetoida (199) Byblis
 Avia S-199